Luzonsolfågel (Aethopyga jefferyi) är en fågel i familjen solfåglar inom ordningen tättingar.

Utseende och läte 
Luzonsolfågeln är en liten tätting med en rätt lång och böjd näbb. Hanen är glänsande purpurblå på panna och kind, grönglänsande på vingar och stjärt samt gul på strupe och bröst med en orangefärgad fläck. Honan har vitaktig strupe och grått ansikte. Den liknar hona guldstrupig solfågel, men är något större med längre näbb och tydliga vita halvmånar över och under ögat. Bland lätena hörs en accelererande serie toner som inleds med ett nasalt gnällande för att sedan övergå i vassa "chik!".

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns på Luzon i norra Filippinerna. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Tidigare betraktades den som en underart till smaragdvingad solfågel (A. pulcherrima).

Status 
IUCN erkänner den ännu inte som art, varvid den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Jeffrey Whitehead (död 1909), engelsk börsmäklare och far till upptäcktsresande John Whitehead.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Solfåglar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter på Luzon